И́горь Никола́ев: Николаев, Игорь Алексеевич (род. 1962) — российский экономист.
 Николаев, Игорь Валерьевич (род. 1978) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Николаев, Игорь Васильевич (род. 1963) — российский актёр театра и кино.
 Николаев, Игорь Иосифович (1924—2013) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.
 Николаев, Игорь Юрьевич (род. 1960) — композитор и певец, автор текстов песен, продюсер.